Перспекти́вна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Перспективна вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Перспективна вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Перспективна вулиця — вулиця в місті Запоріжжі.

 Перспективна вулиця — колишня назва вулиці Ігоря Брановицького в місті Києві.

Див. також 
 Велика Перспективна вулиця — вулиця в місті Кропивницькому.

Вулиці